«First Time» puede referirse a:

Cine y televisión 
 First Time (1952), película dirigida por Frank Tashlin;
 First Time (1969), película dirigida por James Neilson;
 ''First Time' (1983), película dirigida por Peter Yang;
 First Time (2003), película dirigida por Ryan Eigenmann;
 ''First Time' (2010), serie de TV de Filipinas;
 First Time (n/d), episodio de South of Nowhere;

Literatura 
 First Time (2008), novela de Meg Tilly;

Música 
 First Time'' (1992), álbum de Jackie Chan;
 First Time (1998), álbum de Morning Musume;
 First Time (2005), álbum de Maya Simantov;
 First Time (1988), canción de Robin Beck;
 First Time (2000), canción de Finger Eleven;
 First Time (2004), canción de Jebediah;
 First Time (2007), canción de Lifehouse;
 First Time (2013), canción de Jonas Brothers;.
 First Time (2017), canción de Kygo y Ellie Goulding.